Miejscowości w USA:
 Corsicana – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Navarro
Gminy w USA:
 Corsicana (ang. Corsicana Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry